Пётр Костин:
* Костин, Пётр Михайлович (1918—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Костин, Пётр Трофимович (1916 — 1986) — советский военный деятель, организатор космической разведки.
 Костин, Пётр (род. 1997) — молдавский футболист.

Примечания